Darling Thieves, ранее известная как I Hate Kate — рок-группа из Калифорнии. Коллектив образовался в ноябре 2004 года. 

I Hate Kate выпустили свой первый альбом «Act One»… Песня «Bed of Black Roses» долгое время была хитом на многих радиостанциях.

Альбомы

Синглы 
«Always Something» (2007)
 «It’s Always Better» a.k.a «Always Something» (2008)
«Bed of Black Roses» (2008)
«I’m In Love with a Sociopath» (2008)
«Free Without You» (2010)

Other Songs/Unreleased 
«Sobriety Killed Society»

Примечания

Ссылки 
 

Рок-группы из Калифорнии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году
Поп-панк-группы